Urna funeraria o urna cineraria – contenitore destinato a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione
 Urna elettorale o urna per votazione – contenitore usato per raccogliere le schede elettorali in un'elezione o in un referendum
 Urna – in astronomia, gruppo di stelle facenti parte della costellazione dell'Aquario

Altri progetti